Befrielsen af Moskva fra polsk invasion var en folkeopstand i 1612 under De urolige tider i Rusland (1598-1613). Folkeopstanden var en national samling omkring en russisk zar imod de invaderende hære fra Polen-Litauen og Sverige. 

Opstande i Rusland